Червень — название населённых пунктов:

 Червень — город в Минской области Белоруссии, центр Червенского района.
 Червень — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.
 Червень — название июня в некоторых славянских языках.

См. также 
 Червен (значения)